Йо́гансен () — скандинавське прізвище, найчастіше зустрічається в Норвегії та Данії.

Відомі люди
 Білл Йогансен (; 1928—2001) — канадський хокеїст.
 Брітт Сінневе Йогансен (;  1970) — норвезька співачка, учасниця Євробачення 1989.
 Вільгельм Людвіг Йогансен (; 1857—1927) — данський біолог, професор Інституту фізіології рослин Копенгагенського університету, член шведської Академії наук.
 Генрі Йогансен (; 1904—1988) — норвезький футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Евен Йогансен (;  1970) — норвезький співак, поет та композитор, відомий під псевдонімом Magnet.
 Ерік Фоллестад Йогансен (;  1989) — норвезький хокеїст, захисник.
 Йонас Йогансен (;  1985) — норвезький футболіст, півзахисник.
 Карі Метте Йогансен (;  1979) — норвезька гандболістка, олімпійська чемпіонка (2008, 2012).
 К'яртан Йогансен (; 1996) — фарерський гандболіст.
 Ларс Еміль Йогансен (;  1946) — другий прем'єр міністр Ґренландії, обіймав посаду з 1991 по 1997.
 Майк Йогансен (справжнє ім'я — Йога́нсен Михайло Герва́сійович; 1895—1937) — український поет, прозаїк доби Розстріляного відродження.
 Раян Йогансен (;  1992) — канадський хокеїст, центральний нападник.
 Ремі Йогансен (;  1990) — норвезький футболіст, півзахисник.
 Стефан Йогансен (,  1991) — норвезький футболіст.
 Тамара Йогансен (, також відома як ТіДжей) — вигаданий персонаж у науково-фантастичному телесеріалі «Зоряна брама: Всесвіт».
 Тор Егіл Йогансен (;  1950) — норвезький футболіст.

Див. також 
 Юганссон

Данські прізвища
Норвезькі прізвища